Mariano Socini (anche Soccini, Sozzini, Socino, Socinus) può indicare:
Mariano Socini il vecchio (1401-1467) – giurista senese
Mariano Socini il giovane (1482-1556) – giurista senese